Jupiter, Neptun und Pluto steht für:

 drei der römischen Hauptgötter, die Söhne des Saturnus und der Ops, siehe  Saturn (Mythologie)
 Jupiter, Neptun und Pluto (Caravaggio), Deckengemälde des Barock von Michelangelo Merisi da Caravaggio